Sandra Záhlavová era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Paula Kania, che perso in finale contro Ana Vrljić 6–3, 2–6, 7–6(7–4).

Teste di serie

 Lesja Curenko (secondo turno)
 Sandra Záhlavová (semifinali)
 Kristina Mladenovic (secondo turno)
 Elena Bogdan (primo turno)

  Kristína Kučová (quarti di finale)
  Sarah Gronert (primo turno)
  Naomi Broady (quarti di finale)
  Lina Stančiūtė (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Hart Open 2011